Wirl ist der Name folgender Ortschaften:
 Wirl (Prezelle), ein Ortsteil der Gemeinde Prezelle in Niedersachsen, Deutschland
 Wirl (Gemeinde Galtür), Rotte in der Gemeinde Galtür in Tirol, Österreich

Wirl ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Wirl (1884–1954), deutscher Opernsänger (Tenor) und Schauspieler
 Franz Wirl (* 1951), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Julius Wirl (1888–1968), österreichischer Anglist, Rektor der Hochschule für Welthandel
 Reiner Wirl († 1763), deutscher Bildhauer